Сергей Хан, полное русское имя — Сергей Андреевич (9 ноября 1927 года, деревня Нарва, Посьетский район, Владивостокский округ, Дальневосточный край — 18 мая 1969 года) — звеньевой колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1927 году в крестьянской семье в деревне Нарва Посьетского района. В 1937 году вместе с родителями депортирован в Ташкентскую область. Трудился рядовым колхозником, звеньевым в колхозе имени Энгельса Нижне-Чирчикского района. В 1943 году получил неполное среднее образование, окончив восемь классов средней школы имени Герцена Нижне-Чирчикского района. С 1943 года — рядовой колхозник, учётчик, бригадир колхоза «Путь к социализму» Нижне-Чирчикского района. С 1950 года — участковый полевод, звеньевой полеводческого звена колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района.

В 1950 году звено Сергея Хана получило в среднем по 108,6 центнеров зеленцового стебля кенафа с каждого гектара на участке площадью 5,4 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1955 году вступил в КПСС. В 1956 году окончил Ташкентскую сельскохозяйственную школы по подготовке руководящих кадров. В 1956 году избран председателем колхоза имени Ворошилова (позднее — имени Кирова) Нижне-Чирчикского района. С 1962 года — агроном колхоза имени Ленина Аккурганского района.

Избирался депутатом Ташкентского областного совета народных депутатов.

Скончался в мае 1969 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Ленина Аккурганского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовую доблесть» (1953)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1957)

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Шин в Новой жизни и Солдатском
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Хан Сергей

Герои Социалистического Труда колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района
Депутаты Ташкентского областного совета